Esta é uma lista dos géneros de traças pertencentes à família Arctiidae:

A

Abnormipterus
Abrochocis
Acantharctia
Acanthofrontia
Acco
Acerbia
Achroosia
Aclytia
Aclytophanes
Acsala
Acyclania
Adoxosia
Aedoea
Aemilia
Aeolosia
Aethalida
Aethosia
Aethria
Afroarctia
Agaltara
Agaraea
Agkonia
Aglaomorpha
Aglossosia
Agrisius
Agunaix
Agylla
Agylloides
Agyrta
Agyrtidia
Agyrtiola
Alandria
Alepista
Alexicles
Allanwatsonia
Allochrista
Aloa
Alpenus
Alphaea
Amalodeta
Amastus

Amata
Amatula
Amaxia
Amerila
Ammalo
Amphelarctia
Amphicallia
Amplicincia
Amsacta
Amsactarctia
Amsactoides
Amurrhyparia
Anaemosia
Anaene
Anaphela
Anaphlebia
Anaphleps
Anaphosia
Anapisa
Anaulosia
Anaxita
Andala
Antichloris
Antiotricha
Antona
Anycles
Apaidia
Apantesis
Apeplopoda
Aphra
Aphyarctia
Aphyle
Apiconoma
Apisa
Apistosia
Apocerea
Apocrisias
Apogurea
Apothosia
Aptilosia
Apyre

Arachnis
Araeomolis
Archilema
Archithosia
Arctagyrta
Arctia
Arctiarpia
Arctiites
Ardices
Ardonea
Ardonissa
Are
Areas
Areva
Argina
Argyarctia
Argyroeides
Arhabdosia
Arrhythmica
Ascaptesyle
Asinusca
Asparus
Astacosia
Astralarctia
Asura
Asurgylla
Asuridia
Asuridoides
Asythosia
Atelophleps
Ateucheta
Atlantarctia
Atolmis
Atyphopsis
Auriculoceryx
Autochloris
Automolis
Avela
Axiopoena
Axiopoeniella
Azatrephes

B

Balaca
Balacra
Balbura
Baritius
Baroa
Barsinella
Belemnia
Belemniastis
Bergeria
Bernathonomus

Bertholdia
Binna
Birgorima
Bitecta
Biturix
Blabioides
Blavia
Boadicea
Bodosa
Boenasa

Bombopsyche
Borearctia
Brachyosia
Bruceia
Brunia
Bryantia
Brycea
Bucaea
Burtia
Byrsia

C

Cacostatia
Caeneressa
Calamidia
Calidota
Callimorpha
Callindra
Callisthenia
Callopepla
Calodesma
Calonotos
Calpenia
Camptoloma
Canararctia
Caprimimodes
Carales
Carathis
Carcinarctia
Carcinopodia
Carcinopyga
Caribarctia
Caridarctia
Carilephia
Carpostalagma
Castrica
Castronia
Castulo
Catalana
Caulocera
Celamodes
Centrarctia
Centronia
Ceramidia
Ceramidiodes
Cercocladia
Cercopimorpha
Ceryx

Chamaita
Cheliosea
Chetone
Chilesia
Chionarctia
Chionosia
Chiretolpis
Chlorhoda
Chlorocrisia
Chlorogenia
Choromeles
Chrostosoma
Chrysaeglia
Chrysaegliodes
Chrysallactis
Chrysasura
Chrysocale
Chrysochlorosia
Chrysomesia
Chrysorabdia
Chrysoscota
Chrysozana
Cincia
Cisseps
Cissura
Cladarctia
Clemendana
Clemensia
Cloesia
Clystea
Coborisa
Coiffaitarctia
Collartisa
Comachara
Composia
Compsochromia

Conilepia
Corematura
Coreura
Correbia
Correbidia
Coscinia
Cosmosoma
Costarcha
Cragia
Crambidia
Cratoplastis
Creatonotos
Cresera
Crinophora
Cristulosia
Crocodeta
Crocomela
Ctenosia
Ctenucha
Ctenuchidia
Curoba
Cyana
Cyanarctia
Cyanohypsa
Cyanopepla
Cybosia
Cyclomilta
Cyclosiella
Cyclosodes
Cyclosticta
Cycnia
Cymaroa
Cymbalophora
Cyme

D

Dahana
Damias
Daphaenisca
Darantasia
Darantasiella
Darantoides
Dasyarctia
Dasysphinx
Deloplotela
Delphyre
Demolis
Deua
Diaconisia
Diacrisia
Diadesmola
Dialeucias

Diaphora
Diarhabdosia
Diaxanthia
Dichrostoptera
Didaphne
Didasys
Diduga
Didymonyx
Digama
Dinia
Dionychoscelis
Diospage
Dipaenae
Diptilon
Disasuridia
Disaulota

Disconeura
Disoidemata
Disparctia
Divarctia
Dixanaene
Dixophlebia
Dodia
Dohertya
Dolgoma
Dolichesia
Dotha
Dubianaclia
Dycladia
Dysauxes
Dysschema

E

Ecdemus
Echeta
Ectypia
Eilema
Elysius
Empyreuma
Emurena
Ennomomima
Enope
Eospilarctia
Epanycles
Epatolmis
Epectaptera
Epeiromulona
Ephestris
Epibalacra
Epicallia
Epicrisias
Epidesma
Epilacydes
Epimolis
Epimydia
Episcea
Episcepsis

Epitalara
Epitoxis
Eressa
Eriomastyx
Eriostepta
Eriphioides
Ernassa
Estigmene
Euagra
Eucereon
Euceriodes
Euchaetes
Euchlaenidia
Euchlorostola
Euchromia
Euclemensoides
Euclera
Euconosia
Eucyanoides
Eucyclopera
Eucyrta
Eudesmia
Eudiaphora
Eudoliche
Euerythra

Eugoa
Eugonosia
Eugraphosia
Euleechia
Eumenogaster
Eunomia
Euplagia
Euproctosia
Eupseudosoma
Eupyra
Eurata
Eurosia
Eurozonosia
Eurylomia
Eurynora
Eurypeplella
Eutane
Eutelesia
Euthyone
Eutomis
Euzeugapteryx
Evius
Exilisia
Eyralpenus

F

Fabresema
Fasslia

Fletcherinia
Fodinoidea

Fuligoptera

G

Galtara
Galtarodes
Gampola
Gandhara
Gangamela
Gardinia
Gartha
Garudinia
Garudinistis
Garudinodes
Gaudeator

Geridixis
Geriojennsa
Ghoria
Glaucosia
Glaucostola
Gnamptonychia
Gnophaela
Gonotrephes
Gorgonidia
Grammarctia

Grammia
Graphea
Graphelysia
Graphosia
Graptasura
Grucia
Gylla
Gymnasura
Gymnelia
Gymnochroma

H

Habrochroma
Haemanota
Haemaphlebiella
Haematomis
Halone
Halurgia
Halysidota
Hanoisiella
Haploa
Haplonerita
Hassleria
Hectobrocha
Heliactinidia
Heliorabdia
Heliosia
Heliozona
Heliura
Hemihyalea
Hemipsilia
Hemonia
Herea
Hestiarcha
Hesudra
Hesychopa

Heterallactis
Heterotropa
Hiera
Himerarctia
Hippurarctia
Histioea
Hobapromea
Holoarctia
Holochrea
Holocraspedon
Holophaea
Homoeocera
Homoneuronia
Hoppiana
Horama
Horamella
Hyalaethea
Hyalarctia
Hyaleucerea
Hyalomis
Hyalurga
Hyarias
Hyda
Hypagoptera

Hypareva
Hypasura
Hypatia
Hyperandra
Hyperborea
Hypercompe
Hypermaepha
Hyperphara
Hyperthaema
Hyperthagylla
Hypeugoa
Hyphantria
Hyphoraia
Hypidalia
Hypidota
Hypocharis
Hypocladia
Hypocrisias
Hypocrita
Hypomolis
Hyponerita
Hypoprepia
Hyposhada

I

Icambosida
Ichoria
Idalus
Idioctetus
Idopterum
Ilemodes
Ilipa

Illice
Illipula
Inopsis
Ionthas
Isanthrene
Ischnarctia
Ischnocampa

Ischnognatha
Isia
Isine
Isorropus
Isostola
Ityca
Ixylasia

J

Josiodes

Josiomorpha

Josiomorphoides

K

Karschiola
Katha

Katmeteugoa
Kiriakoffalia

Kodiosoma
Korawa

L

Lacydes
Lacydoides
Laelapia
Laemocharis
Lafajana
Lalanneia
Lambula
Lambulodes
Lambulosia
Lamprobalacra
Lamprosiella
Lamprostola
Lampruna
Laora
Lasioprocta
Lauron
Lempkeella
Lemyra
Leopoldina
Lepidilema

Lepidojulia
Lepidokirbyia
Lepidolutzia
Lepidoneiva
Lepidonewtonia
Lepidozikania
Lepista
Leptarctia
Leptoceryx
Leptopepla
Lepypiranga
Lerina
Lerna
Leucaloa
Leucanopsis
Leucopardus
Leucopleura
Leucopsumis
Leucorhodia
Leucotmemis

Lexis
Licnoptera
Lithoprocris
Lithosarctia
Lithosia
Lobilema
Lobobasis
Lomuna
Lophilema
Lophocampa
Lophoneura
Loxomima
Loxophlebia
Loxozona
Lyclene
Lycomorpha
Lycomorphodes
Lymantriopsis
Lymire
Lysceia

M

Macaduma
Macadumosia
Machadoia
Machaeraptenus
Machairophora
Macotasa
Macrobrochis
Macrocneme
Macroptila
Macrosia
Maculonaclia
Maenoleneura
Maepha
Magnoptera
Mahavira
Mahensia
Malabus
Malesia
Mallocephala
Mallodeta
Mallostethus
Mannina
Mantala
Manulea
Marecidia
Marsypophora
Massicyta
Maurica
Mazaeras
Mecistorhabdia
Megalobosia
Meganaclia
Megapisa
Melanaema
Melanonaclia
Melastrota
Melese
Melisa

Melisoides
Mellamastus
Mellona
Melora
Meneclia
Menegites
Meringocera
Mesenochroa
Mesocerea
Mesonaclia
Mesothen
Metacrias
Metacrisia
Metacrisiodes
Metacrocea
Metagylla
Metallosia
Metaloba
Metalobosia
Metamicroptera
Metamya
Metapiconoma
Metarctia
Metareva
Metarhodia
Metastatia
Metaxanthia
Meterythrosia
Meteugoa
Meteura
Metexelisia
Methysia
Metriophyla
Mevania
Micragrella
Micragyrta
Micralarctia

Micrarctia
Micrilema
Microbergeria
Microgiton
Microhyle
Microlithosia
Micrommia
Micronaclia
Microstola
Microtane
Midara
Migoplastis
Miltasura
Miltochrista
Mimagyrta
Mimarctia
Mimica
Mumulosia
Mintopola
Miracidion
Mirandisca
Mithuna
Mochloptera
Monarctia
Monosyntaxis
Mosoda
Motada
Mulona
Munona
Munychia
Muxta
Myclela
Mydromera
Mydropastea
Myopsyche
Myrmecopsis
Mystrocneme

N

Nacliodes
Nanna
Nannoarctia
Nannoceryx
Nannodota
Napata
Narosodes
Nayaca
Neacerea
Neagylla
Neardonaea
Neasura
Neasuroides
Neaxia
Nebrarctia
Neeressa
Neidalia
Nelphe
Neoarctia
Neobalacra

Neoblavia
Neobrocha
Neocallimorpha
Neoduma
Neomulona
Neonerita
Neophemula
Neoplynes
Neoscaptia
Neoselca
Neosiccia
Neotalara
Neothyone
Neotrichura
Neozana
Neozatrephes
Nepe
Nephelomilta
Nephelosia
Nepita
Neritonaclia
Neritos
Nesiotica
Neuroxena
Nezula

Niasana
Nikaea
Nilgiricola
Nipponasura
Nishada
Nodoza
Nodozana
Nolinophanes
Notarctia
Notata
Notharctia
Notophyson
Nototrachus
Novosia
Nudaria
Nudaridia
Nudina
Nudosia
Nudur
Nyctemera
Nyctochroa
Nyctosia
Nyea
Nyearctia
Nyridela

O

Ochrodota
Ochrota
Ocnogyna
Ocnogynodes
Ocrosia
Odozana
Oedaleosia
Oenarctia
Oeonistis
Oeonosia
Olepa
Oligamatites
Olistheria

Omiosia
Omochroa
Omoiala
Onychipodia
Onymapata
Onythes
Opharus
Opsaroa
Orcynia
Ordishia
Oreoceryx
Oreopola
Ormetica

Oroncus
Orontobia
Orphanos
Osmacola
Osmocneme
Ovenna
Ovipennis
Owambarctia
Oxacme
Ozodania

P

Pachasura
Pachycerosia
Pachyceryx
Pachydota
Pachylaelia
Pachylischia
Pachyphilona
Padenia
Padenodes
Pagara
Paidia
Paidina
Palaeomolis
Palaeopsis
Palaeosia
Palaeosiccia
Palaeotype
Palaeozana
Palaexera
Palearctia
Palilema
Palparctia
Palustra
Panachranta
Panassa
Pangora
Parabitecta
Parablavia
Paraceryx
Parachelonia
Paracincia
Paracles
Paradinia
Paradohertya
Paradoxosia
Paraethria
Paragylla
Paralacydes
Paralaethia
Paralithosia
Paralpenus
Paramaenas
Paramelisa
Paramevania
Paramsacta
Paramulona
Paramyopsyche
Paranerita
Paraona
Paraonagylla
Parapalosia
Parapelosia
Paraphrygia
Parapisa
Paraplastis
Paraplesis
Paraprepia
Pararctia
Parascaptia
Parascepsis
Parascolia
Parasemia
Parashada
Parasiccia
Paraspilarctia
Parastatia
Paratalara
Parathyris
Paratype
Parauxes
Parelictis

Paremonia
Pareuchaetes
Pareugoa
Parevia
Parexilisia
Parillice
Parvicincia
Passineura
Pasteosia
Patreliura
Paulianosia
Paurophleps
Pelobrochis
Pelochyta
Pelosia
Percote
Pericallia
Pericopis
Peronetis
Petalopleura
Pezaptera
Phacusa
Phacusosia
Phaegoptera
Phaenarete
Phaeomolis
Phaeophlebosia
Phaeosia
Phaeosphecia
Phaio
Phalanna
Phaloe
Phaloesia
Phaneropseustis
Phaos
Phaulosia
Pheia
Phenacomorpha
Philenora
Philoros
Phissama
Phlogomera
Phlyctaenogastra
Phoegoptera
Phoenicoprocta
Phoeniostacta
Phragmatobia
Phryganeomorpha
Phryganopsis
Phryganopteryx
Phylloecia
Physetocneme
Pinheyata
Pionia
Pitane
Pitasila
Pithea
Platarctia
Platyprepia
Pleurosoma
Pliniola
Plumareola
Podomachla
Poecilarctia
Poecilosoma
Poliodule
Poliopastea
Poliosia
Pompiliodes
Pompilopsis
Porphyrochrysa
Prabhasa
Praemastus
Premolis
Preparctia
Prepiella

Prinasura
Procalypta
Procanthia
Procridia
Procrimima
Proctocopis
Progona
Prolobosia
Pronola
Propyria
Proschaliphora
Prosiccia
Prosopidia
Protolithosia
Protomolis
Protosia
Protracta
Proxhyle
Prumala
Prytania
Pryteria
Psapharacis
Pseudaclytia
Pseudaethria
Pseudalus
Pseudamastus
Pseudapiconoma
Pseudapistosia
Pseudarctia
Pseudargyroeides
Pseudeucerion
Pseudilema
Pseudischnocampa
Pseudlepista
Pseudmelisa
Pseudoblabes
Pseudocallimorpha
Pseudoceryx
Pseudocharidea
Pseudocharis
Pseudodiptera
Pseudoedaleosia
Pseudogaltara
Pseudohemihyalea
Pseudohyaleucerea
Pseudomacroptila
Pseudomya
Pseudonaclia
Pseudophaio
Pseudophaloe
Pseudophanes
Pseudopharus
Pseudopompilia
Pseudoscaptia
Pseudosphecosoma
Pseudosphenoptera
Pseudosphex
Pseudotessellarctia
Pseudothyretes
Psichotoe
Psilopepla
Psilopleura
Psoloptera
Psychophasma
Pteroodes
Pterophaea
Ptychoglene
Ptychotricos
Purius
Pusiola
Pusiolania
Pydnaodes
Pygarctia
Pygoctenucha
Pyralidia
Pyrrharctia

Q
Quadrasura

R

Rajendra
Ranghana
Regobarrosia
Repa
Rezia
Rhabdatomis
Rhabdomarctia
Rhagonis

Rhagophanes
Rhipha
Rhiphidarctia
Rhodareas
Rhodogastria
Rhodographa
Rhynchopyga
Rhyparia

Rhyparioides
Riccia
Robinsonia
Romanoffia
Romualdia
Romualdisca
Ruscino

S

Saenura
Sagaropsis
Salapola
Sallaea
Sansaptera
Saozana
Sarosa
Satara
Saurita
Sauritinia
Scaeodora
Scaphidriotis
Scaptesyle
Scaptius
Scearctia
Scelilasia
Scena
Schalodeta
Schalotomis
Schasiura
Schistophleps
Sciopsyche
Scoliacma
Scoliosia
Sebastia
Secusio
Seileria
Seirarctia
Selenarctia
Sellota
Senecauxia
Senia
Serincia
Seripha
Sermyla
Sesapa
Sesiura

Setema
Setina
Setinochroa
Seydelia
Sibirarctia
Siccia
Sicciaemorpha
Siculifer
Sidyma
Simareea
Sinoarctia
Sinowatsonia
Siopastea
Snellenopsis
Soganaclia
Somatrichia
Sommeria
Sonorarctia
Sontia
Soritena
Sozusa
Spatulosia
Sphaeromachia
Sphecomimax
Sphecops
Sphecopsis
Sphecopsyche
Sphecosoma
Sphragidium
Spilarctia
Spilosoma
Spiris
Spodarctia
Stauropolia
Stenarcha
Stenarctia
Stenaulis
Stenelopsis

Stenilema
Stenophaea
Stenopterosia
Stenoscaptia
Stenosia
Stenucha
Sterrhosia
Sthenognatha
Stictane
Stictonaclia
Stictosia
Stidzaeras
Stigmatophora
Stonia
Streptophlebia
Striosia
Sutonocrea
Sychesia
Sylescaptia
Symmetrodes
Symphlebia
Symphlebomis
Syntarctia
Syntomeida
Syntomerea
Syntomidopsis
Syntomimorpha
Syntomis
Syntomoides
Syntomostola
Syntrichura

T

Tajigyna
Takwa
Talara
Talhoukia
Tampea
Tamsita
Tanada
Tancrea
Tarika
Tatargina
Tegulata
Teinomastyx
Telioneura
Tenuinaclia
Teracotona
Teratopora
Termessa
Terna
Tesma
Tessella
Tessellarctia
Tessellota
Teulisna
Thalesa
Thallarcha
Thanatarctia
Theages
Thebrone
Thermeola
Thermidarctia
Thermograpta
Threnosia
Thrinacia
Thumatha
Thumathoides
Thylacoptera
Thyonaea

Thyretarctia
Thyretes
Thyrgis
Thyrgorina
Thyrogonia
Thyromolis
Thyrosticta
Thysanoprymna
Thysanoptyx
Tigridania
Tigrioides
Timalus
Tineopsis
Tinoliodes
Tipulodes
Tmetoptera
Tortricosia
Torycus
Tospitis
Toulgoetinaclia
Trianeura
Trichaeta
Trichaetoides
Trichareva
Trichela
Trichocerosia
Trichomelia

Trichromia
Trichura
Tricypha
Tripura
Trischalis
Trissobrocha
Tritonaclia
Trocodima
Tropacme
Trypheromera
Tsarafidynia
Tsirananaclia
Tuina
Tumicla
Turlinia
Turuptiana
Tylanthes
Tyria

U

Uraga
Uranophora
Urolasia

Urolosia
Urozana
Utetheisa

Utriculofera
Uxia

V

Vadonaclia
Vamuna
Vanessodes
Venedictoffia

Vianania
Viettesia
Virbia
Vitronaclia

Viviennea
Vulmara
Vulsinia

W

Wanderbiltia

Watsonarctia

Watsonidia

X

Xantharete
Xanthesthes
Xanthetis
Xanthoarctia
Xanthocraspeda
Xanthodule

Xantholopha
Xanthomaenas
Xanthomis
Xanthophaeina

Xanthopleura
Xenosoma
Xylecata

Y
Yelva

Z

Zadadra
Zadadrina
Zaevius
Zagaris

Zamolis
Zatrephes
Zellatilla
Zigira

Zobida
Zonoda
Zygaenopsis
Zygaenosia

Referências 

 Natural History Museum Lepidoptera generic names catalog